Яки́мов — русская фамилия; имеет женскую форму . Образована от имени Яким, просторечной формы имени Иоаким, а также топоним.

Носители фамилии 
 
 Якимов, Алексей Петрович (1914—2006) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 Якимов, Анатолий Михайлович (1949—2013) — глава администрации Эвенкийского автономного округа.
 Якимов, Андрей Валерьевич (род. 1989) — белорусский футболист.
 Якимов, Богдан Петрович (род. 1994) — российский хоккеист.
 
 Якимов, Виктор Васильевич (род. 1951) — глава города Каменска-Уральского.
 
 Якимов, Всеволод Петрович (1912—1982) — советский антрополог.
 Якимов, Вячеслав Андреевич (род. 1998) — российский футболист.
 Якимов, Димитр (род. 1941) — болгарский футболист.
 
 
 Якимов, Олег Дмитриевич (1934—2019) — советский и российский журналист, историк.
 Якимов, Павел Никитович (1910—1968) — Герой Советского Союза.
 
 Якимов, Сергей Сергеевич (род. 1975) — украинский писатель-фантаст.

Составные фамилии 
 Якимова-Диковская, Анна Васильевна (урождённая Якимова; 1856—1942) — русская революционерка, историк, общественный деятель.



Населённые пункты 
 Якимов — хутор в Курской области России.
 Якимов — село в Львовской области Украины.
 Якимова — деревня, Пермский край, Россия.
 Якимова Слобода — деревня в Боровиковском сельсовете [[Светлогорского района Гомельской области Белоруссии.

Примечания